Chancey ist der Name einer französischen Gemeinde: 

 Chancey im Département Haute-Saône 

Chancey ist Vor- oder Familienname folgender Personen:

 Chancey Juday (1871–1944), US-amerikanischer Biologe
 Vincent Chancey (* 1950), US-amerikanischer Jazz-Hornist und Komponist